Jan Pauwel Gillemans il Vecchio (1618-1675), pittore fiammingo;
Jan Pauwel Gillemans il Giovane (1651-1704), pittore fiammingo, figlio del precedente.